Actie van het Volk (Peru) (Acción Popular), een politieke partij in Peru sinds 1956
Acción Popular (Spanje) (Volksactie), een politieke partij in Spanje van 1931 tot 1933